POQ steht für:
 Public Opinion Quarterly, amerikanische Zeitschrift für Kommunikations- und Politikwissenschaften
 Plughafen Polk Inlet, Alaska, USA (IATA-Code)

poq steht für:
 Texistepec-Popoluca, regionale Variante der Zoque-Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung